Ладика — українське прізвище.

 Василь Ладика (1884–1956) — єпископ Української греко-католицької церкви;
 Володимир (Ладика) ( 1956) — єпископ Української православної церкви Київського патріархату;
 Ладика Володимир Іванович ( 1962) — український науковець.
 Ладика Дмитро (1889–1945) — український політичний і громадський діяч, член УВО.

Українські прізвища